Schreib ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Schreib (* 1949), deutsche Journalistin und Buchautorin
 Hans Schreib (1852–1912), deutscher Chemiker
 Werner Schreib (1925–1969), deutscher Maler und Grafiker

schreib steht für:

 schreib, Name einer deutschsprachigen Literaturzeitschrift, siehe Schreib (Zeitschrift)